procedura – inaczej postępowanie (rodzaj czynności)
 procedura – inaczej przepisy prawne regulujące postępowanie
 procedura w programowaniu – inaczej podprogram

Niektóre procedury:
 procedura budżetowa
 procedura obsługi przerwania
 procedura składowana
 procedura współdecydowania
 Procedura Davisa-Putnama